Грушинский сельский совет () — входит в состав
Хорольского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Грушино.

Населённые пункты совета 
 
 с. Грушино 
 с. Буберево 
 с. Кулиничи 
 с. Широкое

Примечания